Mlake (Metlika), plaats in Slovenië die deel uitmaakt van de gemeente Metlika
Mlake (Muta), plaats in Slovenië die deel uitmaakt van de gemeente Muta